Monte Sinai — montagna nella penisola del Sinai
 Monte Sinai — montagna su cui Mosè ricevette le Tavole della legge

Pagine correlate
 Sinai